Edward Stevenson (1820–1897) – amerykański misjonarz mormoński
 Edward A. Stevenson (1831–1895) – amerykański polityk
 Edward Stevenson (1906–1968) – amerykański kostiumograf i scenograf, laureat Oscara